glanzende bandgroefbij
 grote bandgroefbij
 kleine bandgroefbij
 matte bandgroefbij